«I'm Your Baby Tonight» — музичний альбом Вітні Г'юстон. Виданий 6 листопада 1990 року лейблом Arista. Загальна тривалість композицій становить 53:58. Альбом відносять до напрямку поп, R&B.

Список пісень

Чарти

Сертифікація

Посилання

Примітки 

Альбоми Вітні Г'юстон
Альбоми Arista Records
Платинові музичні альбоми‎